De 800 meter vrije slag mannen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op 27 juli, series en 29 juli 2021, finale. Na afloop van de series kwalificeerden de acht snelste zwemmers zich voor de finale. 

Dit onderdeel staat voor het eerst sinds 1904 op het programma.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record

Uitslagen

Series

Bronvermelding 
  Uitslag series

Mannen vrijeslag 0800